Chums – cortometraggio del 1902 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
Chums – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Société Générale des Cinématographes Éclipse
Chums – cortometraggio del 1914 diretto da W.P. Kellino
Chums – cortometraggio del 1921 diretto da Fred Hibbard